Ceirano ist der Familienname einer italienischen Automobilbaupionier- und Autorennsportfamilie, deren Familienmitglieder die Automobilbauunternehmen

 Ceirano Giovanni Battista & C. (1898–1899)
 Fratelli Ceirano & C. (1901–1904)
 Ceirano Matteo & C., später „Ceirano Matteo & C. - Vetture Marca Itala“ (1903–1904)
 G. G. Fratelli Ceirano & C. (1904–1905)
 Ceirano Giovanni Junior & C. (1905)
 Ceirano Giovanni Fabbrica Automobili (1919–1925)

gegründet haben.

Wie zu dieser Zeit des frühen italienischen Automobilbaus üblich, waren diese Unternehmen meist Kleinstbetriebe, die oft nur kurze Zeit bestanden, für die Entwicklung des italienischen Automobilbaus und automobilen Rennsports aber von großer Bedeutung waren. Die Fahrzeuge der Ceiranos trugen alle das typische Familienlogo.

Bekannte Familienangehörige 
 Giovanni Battista Ceirano (1860–1912)
 Giovanni Ceirano (1865–1948)
 Matteo Ceirano (1870–1941) und
 Ernesto Ceirano (1873–1953)
 Giovanni „Ernesto“ Ceirano (1889–1956); Sohn von Giovanni.

Weblinks 

Unternehmerfamilie